Новое Веретье — название нескольких населённых пунктов:
 Новое Веретье — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Новое Веретье — деревня в Островском районе Псковской области.